Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Mrozowicka – rzymskokatolicka duchowna, zakonnica
 Irena Mrozowicka – polska pisarka dla młodzieży i dzieci, działaczka społeczna
 Regina Mrozowicka – polska literatka, dziennikarka i tłumaczka literatury francuskiej
 Wizyta Mrozowicka – polska szlachcianka, tłumaczka
 Zofia Mrozowicka – polska pisarka, publicystka i działaczka społeczna